Krzyż Męstwa – wysokie odznaczenie australijskie
 Krzyż Męstwa – wysokie odznaczenie greckie
 Krzyż Męstwa – wysokie odznaczenie kanadyjskie